

Wydarzenia 

 4 marca – w dokumencie podpisanym przez księcia Trpimira I po raz pierwszy pojawiła się nazwa Chorwacja.

Zmarli 
 Du Mu, chiński poeta (ur. 803)

852